Tlacolula kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlacolula de Matamoros (ort), Oaxaca, 
 Tlacolula, Veracruz, ort, Atzalan, 
 Tlacolula (vattendrag), Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar